Die Open Sud de France 2020 waren ein Tennisturnier, welches vom 3. bis 9. Februar 2020 in Pérols bei Montpellier stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2020 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche fanden in Córdoba die Córdoba Open sowie in Pune die Tata Open Maharashtra statt, die wie die Open Sud de France zur Kategorie der ATP Tour 250 zählten.

Jo-Wilfried Tsonga war der Titelverteidiger im Einzel. Im Doppel gewann im Vorjahr das Doppel aus Ivan Dodig und Édouard Roger-Vasselin.

Das Teilnehmerfeld im Einzel bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren; die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen zum Auftakt ein Freilos. Das Gesamtpreisgeld betrug 524.695 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 606.350 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 1. und 2. Februar 2020 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
  (PDF; 129 kB)
  (PDF; 123 kB)
  (PDF; 108 kB)

ATP Tour 2020
Tennisturnier in Pérols